Rivière des Aigles kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière des Aigles (vattendrag i Kanada, lat 46,88, long -73,28), Québec, 
 Rivière des Aigles (vattendrag i Kanada, lat 48,97, long -71,69), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar